Elk County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Elk County (Kansas)
Elk County (Pennsylvania)